Lampos (griechisch lampos ‚heller Glanz‘) ist der Name folgender Pferde aus der griechischen Mythologie:
 ein Pferd aus dem Gespann der Eos (Mythologie)
 eines der Rosse des Diomedes

sowie von
 Lampos (Vater des Dolops) - Dolops wurde von Menelaos getötet